Soo steht für:
 eine Stadt in der Präfektur Kagoshima in Japan, siehe Soo
 eine Ethnie in Kamerun, siehe Ngumba (Volk)
 Soo Locks, Schleusen am Saint Marys River (USA/Kanada)
 Soo (Fluss), ein Fluss in Kamerun
 eine antike chinesische Bezeichnung der Saken
 Soo Line Railroad, eine amerikanische Eisenbahngesellschaft

Soo ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Soo Beng Kiang (* 1968), malaysischer Badmintonspieler
 Brandon Soo Hoo (* 1995), US-amerikanischer Schauspieler
 Chung Ling Soo (1861–1918), US-amerikanischer Zauberkünstler
 Frank Soo (1914–1991), englischer Fußballspieler und -trainer
 Károly Rezsö Soó von Bere (1903–1980), ungarischer Botaniker
 Minnie Soo Wai Yam (* 1998), hongkong-chinesische Tischtennisspielerin 
 Ong Soo Han, malaysischer Stuntman und Schauspieler
 Phillipa Soo (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Soo Joo Park, südkoreanisches Model aus Kalifornien
 Soo Teck Zhi (* 1995), malaysischer Badmintonspieler

SOO steht als Abkürzung für:
 den Spitz- und Markennamen „Soo Line“ der Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railway, einer von 1888 bis 1960 aktiven amerikanischen Bahngesellschaft
 den AAR-Code der Soo Line Railroad, einer 1961 gegründeten amerikanischen Eisenbahngesellschaft
 Southern Air, eine amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Siehe auch:
 So
 Saux
 Saulx
 Sault

SOO

it:SOO